Miejscowości w Polsce:
 Zbaków Dolny
 Zbaków Górny